Das WTT Contender Tunis 2022 war das achte Turnier der WTT Series 2022 im Tischtennis. Es fand vom 1. bis 6. August 2022 im tunesischen Tunis statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 3. August 2022)

Sportveranstaltung in Tunis
Tischtenniswettbewerb in Tunesien
Tischtennisveranstaltung 2022